Фредеріка Саксен-Гота-Альтенбурзька (1675—1709) — донька герцога Саксен-Гота-Альтенбургу Фрідріха I та принцеси Саксен-Вайссенфельської Магдалени Сибілли, дружина спадкоємного принца Ангальт-Цербсту Йоганна Августа.
 Фредеріка Саксен-Гота-Альтенбурзька (1715—1775) — донька герцога Саксен-Гота-Альтенбургу Фрідріха II та принцеси Ангальт-Цербстської Магдалени Августи, друга дружина останнього герцога Саксен-Вайссенфельсу Йоганна Адольфа II.